Григоров е българско родово име.

Може да се отнася за:
 Анри Григоров (р. 1964), български лекоатлет
 Божидар Григоров (р. 1945), български футболист
 Владимир Григоров (1894-1985), български художник
 Георги Григоров (1919-1942), български терорист
 Григор Григоров (р. 1987), български шахматист
 Иван Григоров, няколко души с това име
 Крум Григоров (1909-1987), български писател
 Марк Григоров (р. 1989), български футболист
 Методий Григоров (р. 1937), български диригент
 Митко Григоров (1920-1987), български политик
 Младен Григоров (р. 1937), български лекар
 Румен Григоров (1921-1997), български режисьор
 Стамен Григоров (1878-1945), български биолог

Вижте също 
 Глигоров

Български фамилни имена